Riffelung steht für:
 Riffelrand bei Münzen
 Geriffelte Gummierung bei Briefmarken
 diagonal gerippte Struktur auf Blechen, siehe Riffelblech

Siehe auch:
 Riefe
 Riefelharnisch
 Riffelbildung
 Riffelhammer
 Rippel